Eoterfezia är ett släkte av svampar. Eoterfezia ingår i familjen Eoterfeziaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eoterfezia